Kuivalainen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1960), chanteur et compositeur finlandais
Pasi Kuivalainen (né en 1972), gardien finlandais de hockey sur glace
Sandhja Kuivalainen (née en 1991), chanteuse finlandaise

Voir aussi
 (née Kuivalainen) (1777-1846), chanteuse folklorique finno-carélienne

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois